Ансан:

 Ансан — город в Южной Корее, провинция Кёнгидо.
 Ансан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Ансан — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Ансан Полис — южнокорейский футбольный клуб из города Ансан.